Sloe Gin steht für:

 Schlehenlikör (englisch)
 Sloe Gin (Song), Blues-Song von Tim Curry aus dem Album Read my Lips (1978), komponiert Bob Ezrin und Michael Kamen
 Sloe Gin, Album von Joe Bonamassa aus dem Jahr 2007